Yaman (ook wel Aiman) is een Hindoestaanse raga. De raga hoort bij en wordt gespeeld in de vroege avond. Het is een raga die 7 tonen bevat. De raga is afgeleid van de Kalyan That.

De 'vadi' (dominante) toon is G (Ga) en de 'samvadi' (de tweede belangrijke noot) is N (Ni). Het kenmerk van de raga Aiman is het gebruik van de verhoogde M (Ma).

Stijgend en dalend
Stijgend ('Arohana'): Ni Re Ga Ma(#) Dha Ni Sa
Dalend ('Avarohana'): Sa Ni Dha Pa Ma(#) Ga Re Sa.

Overige kenmerken
 Chalan (de ontwikkelingsprogressie) : Sa Re- Sa- Sa Re Ga- Re Ga- Ni Re Ga- Re Ga- Ni Re Ga- Re Sa- Sa Re Ga Re Sa- Ni Dha Pa Ma Dha Ni Dha Ni- Re Ga Re Sa.
 Pakad : Ni Re Ga Re Sa. Ma Re Ga Re Sa

Afleidingen
Yaman Kalyan - (een invloed vanuit de Carnatische muziek) de insluiting van de shuddha madhyam M in de Raga Yaman leidt tot de irrationele benaming "Raga Yaman Kalyan" (soms ook "Jaimini Kalyan" genoemd). De naamgeving wordt niet strikt gevolgd en komt voor onder musici die improviseren op de shuddha madhyam onder de 'Yaman' paraplu.
Yaman Manj - een door Ravi Shankar veel gebruikte variant

Zie ook
 That
 Lijst van Hindoestaanse raga's

Externe link
 bron
 Luistervoorbeeld in mp3

Referenties 

Hindoestaanse raga